DUK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dukuduk (Sudafrica)
 duk – codice ISO 639-3 della lingua duduela
 Duk – calciatore capoverdiano